Šarani – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Trebinje
 Šarani – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac